Шотландский Первый Дивизион 1957/1958 () — 61-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 7 сентября 1957 года и закончился 10 мая 1958 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1957/1958
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1957 году
Спорт в Шотландии в 1958 году